Aveling ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Aveling (1849–1898), englischer Sozialist, Zoologe und Freidenker
 Eleanor Marx Aveling (1855–1898), deutsch-englische Sozialistin und Tochter von Karl Marx, siehe Eleanor Marx
 Valda Aveling (1920–2007), australische Pianistin

Siehe auch:
 Aveling & Porter
 Aveling-Barford